Cette page contient les pages d'homonymie de Colignon et Collignon.

Patronyme 
Les patronymes Colignon et Collignon sont des diminutifs de  et , des hypocoristiques de . On les rencontre surtout en Lorraine.

 Alban Collignon (1876-1955), journaliste sportif belge et président de l'UCI ;
 Albert Collignon, 1839-1922, avocat et homme de lettres français ; 
 Béatrice Collignon, géographe française ;
 Charles-Étienne Collignon, ingénieur français (1802-1885) ;
 Christophe Collignon, homme politique belge, fils de Robert Collignon (né en 1969) ;
 Claude Boniface Collignon (?-1819), avocat français ;
 Dominique Collignon-Maurin, comédien français (né en 1949), frère de Patrick Dewaere ;
 Édouard Collignon, ingénieur et scientifique français (1831-1913) ;
 Frédéric Collignon joueur professionnel belge de baby-foot (né en 1975) ;
 François Collignon, graveur et éditeur français (1609-1687) ;
 Georges Collignon, peintre belge (1923-2002) ;
 Henri Collignon, auteur belge ;
 Henri Collignon, préfet et conseiller d'État français, mort au combat lors de la Première Guerre mondiale (1856-1915) ;
 Jean-Baptiste Collignon, éditeur et imprimeur français ;
 Jean-Gabriel Collignon (1934-), général français ;
 Jean Nicolas Collignon (1762-1788), jardinier français et botaniste de l'expédition de La Pérouse ;
 Marcel Collignon, général français (1884-1966) ;
 Maurice Jules Marie Collignon, général français (1895-1978) ;
 Maxime Collignon, archéologue et historien français (1849-1917) ;
 Robert Collignon, un homme politique belge (né en 1943) ;
 Stéphane Collignon, un dessinateur français (né en 1973) ;
 Yves Collignon, comédien français d'origine belgo-polonaise.

 Collignon est le patronyme d'un des personnages du film français Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et interprété par l'acteur Urbain Cancelier.

 Achille Colignon (1813-1891), ancien bourgmestre de Schaerbeek ;
 Jeanne Colignon (née en 1981), escrimeuse française ;
 Louis-Marie Colignon, architecte et spéculateur immobilier français mort en 1794 ;
 Marie-France Colignon, judokate française née en 1959.

 Ernest Collignon d'Ancy (1825-1884), général français.

Toponyme 

 Place Colignon, située sur la commune de Schaerbeek à Bruxelles en Belgique ;
 Plage de Collignon, située dans la ville de Cherbourg-en-Cotentin en région Normandie, France ;
 Rue du Conseiller-Collignon, à Paris, nommée en l'honneur du conseiller d’État Henri Collignon (1856-1915) ;
 Rue du Conseiller-Collignon, située dans la ville de Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime, France ;
 Avenue François-Collignon, à Toulouse, nommée en l'honneur du graveur François Collignon (1609-1687).

Patronyme lorrain